Prawda naga – album muzyczny Waldemara Kasty
filmy i seriale
 Naga prawda o miłości – film fabularny z 2004 roku
 Naga prawda – amerykański serial komediowy z lat 1995-98
 Naga prawda – film z 1924 roku
 Naga prawda – film z 1929 roku
 Naga prawda – film z 1937 roku

Przypisy